Die Liste der Mannschaftskader der Hoofdklasse (Schach) 1995/96 enthält alle Spieler, die in der Hoofdklasse (Schach) 1995/96 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Kaderstärke war nicht begrenzt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler zum Einsatz kam. Die erste Mannschaft von Cap Volmac Rotterdam setzte am meisten Spieler ein, nämlich 22, während SMB Nijmegen mit 11 Spielern auskam. Insgesamt kamen 155 Spieler zum Einsatz, von denen 39 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbester Spieler der Saison war Marcel Beulen (SMB Nijmegen) mit 8 Punkten aus 9 Partien, einen halben Punkt weniger erreichte Joris Brenninkmeijer (Hilversums SG). Je 7 Punkte erspielten sich Martin Martens, Erik Knoppert (Panfox/De Variant Breda) und Fitzgerald Krudde (SMB Nijmegen), wobei Martens und Knoppert je achtmal eingesetzt wurden, Krudde neunmal.
Mit Ivan Sokolov, Michael Adams, Julian Hodgson, Wilbert Surewaard (alle Panfox/De Variant Breda), Richard Vedder (Hilversums SG), Viktor Kortschnoi, Steef Bergakker (beide Cap Volmac Rotterdam), Tom de Ruiter (Van Berkel/BSG), Sipke Ernst (Philidor Leeuwarden) und Tom de Jong (Utrecht) erreichten zehn Spieler 100 %, von diesen wurde Sokolov fünfmal eingesetzt, Vedder dreimal, Adams, Hodgson und Kortschnoi je zweimal und die übrigen Genannten je einmal.

Älteste Spielerin der Saison war die bei der zweiten Mannschaft von Cap Volmac Rotterdam spielende Corry Vreeken (* 1928), jüngster Spieler ihr Mannschaftskollege Tom Middelburg (* 1980).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1995); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, HWGM = Ehrengroßmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1995), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1995; AUS = Australien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, CHN = China, ENG = England, EST = Estland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, NED = Niederlande, RUS = Russland, SUI = Schweiz, SWE = Schweden, UZB = Usbekistan, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Panfox/De Variant Breda

Cap Volmac Rotterdam I. Mannschaft

Hilversums Schaakgenootschap

Van Berkel/BSG

SMB Nijmegen

Philidor Leeuwarden

Utrecht

SV Zukertort Amstelveen

HWP Zaanstad

Cap Volmac Rotterdam II. Mannschaft

Anmerkungen 

 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Die Einzelergebnisse der Play-Off-Wettkämpfe sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt.
 Sechs Spieler von Cap Volmac Rotterdam wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgeführt.
 Der Vorname des Spielers P. Mesters (Van Berkel/BSG) ließ sich nicht ermitteln.

Weblinks 

 Saisonübersicht auf schaaksite.nl (niederländisch)

Hoofdklasse (Schach)
Schach 1995
Schach 1996